Maagdenstraat (Brugge), een straat in Paramaribo
 Maagdenstraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo